Ла Есперијенсија има више значења:

 Ла Есперијенсија (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперијенсија (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперијенсија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику